Thoeng (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chiang Rai, Thailanda, cu o populație de 84.507 locuitori și o suprafață de 821,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 175 de sate (muban).

Amphoe în provincia Chiang Rai